Лими́н-Херсони́су () — малый город в Греции, на севере острова Крит, на побережье Критского моря в 25 километрах восточнее столицы острова — Ираклиона (25 км от ираклионского аэропорта и 27 км от порта в Ираклионе) и 40 километрах северо-западнее Айос-Николаоса. Население 2968 жителей по переписи 2011 года. Входит в общину (дим) Херсонес в периферийной единице Ираклион в периферии Крит.

Название город получил от  — порт, гавань, и древнего города Херсонеса, находившегося здесь.

История 
Современный город Лимин-Херонису построен на месте, где находился древний город Херсонес () или Херро́нес (новоатт. ). Основан Херсонес был в минойский период. Название Херсонес получил от  (новоатт. ) — полуостров. Страбон пишет, что город был корабельной стоянкой Ликта, в километре к востоку находилось святилище Бритомартиды. Город достиг расцвета в римский и византийский периоды. В город был построен акведук из Ликта, был театр, базилика. Сохранился римский фонтан.

Общинное сообщество Лимин-Херсонису 
В общинное сообщество Лимин-Херсонису входят пять населённых пунктов. Население 3815 жителей по переписи 2011 года. Площадь 11,247 квадратных километров.

Туризм 
Лимин-Херсонису ориентирован на туристов. По побережью в районе порта проходит полоска баров, особенно часто встречаются бары с ирландской и голландской тематикой. Вечером в городе начинается клубная жизнь, поэтому город популярен среди молодежи. Среди популярных клубов можно отметить Palm Beach Club, имеющий большую территорию под открытым небом. Можно отметить и Star Beach — развлекательный парк при отеле Star Beach Village. Вход в данный парк бесплатный. На его территории располагается небольшой аквапарк, дискотека, бассейны и бары, а также другие развлечения.

Достопримечательности 

В Лимин-Херсонису расположен музей под открытым небом «Лихностатис» (), созданный к 1991 году, со множеством экспонатов, относящихся к народному творчеству, истории, культуре и природе Крита.

От римских времен в Лимин-Херсонису сохранился фонтан. Изначально этот фонтан был частью огромной античной виллы с сотнями таких же и более крупных фонтанов, расположенной близ пристани острова. Фонтан разделён диагональными бортиками, по бокам которых выложена старинная мозаика в светло голубых тонах. Если присмотреться, то можно разглядеть интересный сюжет — старого маленького рыбака окружают огромные рыбы, морские птицы и осьминоги.

Население

Примечания 

Населённые пункты нома Ираклион
Города Крита
Минойская цивилизация